Flon ist der Familienname von:

 Suzanne Flon (1918–2005), eine französische Theater- und Filmschauspielerin

Flon steht für:

 Flon (Fluss), Fluss in der Schweizer Stadt Lausanne
 Le Flon (Quartier), Viertel im Stadtzentrum der Schweizer Stadt Lausanne
 den Bahnhof Lausanne-Flon, der sich im Quartier Le Flon von Lausanne befindet
 Flon, Ortschaft in der Gemeinde Féternes im Département Haute-Savoie, Frankreich

 Siehe auch
 Flohn
 Le Flon